

Sigle 
 Ethniki Ypiresia Pliroforion –  Servizio Nazionale delle Informazioni,  agenzia dei Servizi segreti greci 
 European Youth Parliament – Parlamento Europeo Giovani, associazione studentesca europea

Codici 
 EYP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Yopal (Colombia)